Fasciitis steht für folgende Krankheiten:

 Nekrotisierende Fasziitis
 Fasciitis nodularis
 Plantarfasziitis
 Eosinophile Fasziitis